Griselda – trzyaktowa opera Vivaldiego
 Griselda – opera Scarlattiego